Xérico pode se referir a:
 Xérico, em Regime de Umidade do Solo (RUS); ou
 Xérico, em Xerofilia, biologia e modo de vida de determinados organismos.

Desambiguação